USS Barnes — кораблі ВМС США.

 USS Barnes (CVE-7) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву HMS Attacker (D02).
 USS Barnes (CVE-20) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Боуг». На службі протягом 1943-1946 років. Розібраний на метал у 1959 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни